Pakoszów – wieś w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Gorzów Śląski
 Pakoszów – część miasta Piechowice, w województwie dolnośląskim w powiecie karkonoskim